Jokeri steht für:
 Jokeri, Buslinie in Helsinki, siehe Helsinki #Öffentlicher Personennahverkehr
 PPN Jokery, kroatische Spezialeinheit im Bosnienkrieg